Jouvenel ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand de Jouvenel (1903–1987), französischer Hochschullehrer und politisch-philosophischer Publizist
 Henry de Jouvenel (1876–1935), französischer Journalist und Politiker
 Jean Jouvenel († 1431), französischer Jurist
 Louis-Auguste Jouvenel des Ursins d’Harville (Louis-August Jouvenel des Ursins, comte d’Harville; 1749–1815), französischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Jouvenel des Ursins
 Juvenel